Прову́лок Куту́зова — назва провулків у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Провулок Кутузова — провулок в місті Тернопіль.

 Провулок Кутузова — колишня назва провулку Євгена Гуцала в місті Київ.
Провулок Кутузова — колишня назва провулку Академіка Вернадського в місті Хмельницький.

Провулок Кутузова — провулок в місті Брянськ.
 Провулок Кутузова — провулок в місті Туапсе.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки